Dies ist eine Liste der Kriegsminister des Königreichs Italien von 1861 bis 1946. 

Die Liste enthält alle Kriegsminister des Königreichs Italien ab der Ernennung Viktor Emanuels II. am 17. März 1861 zum König von Italien bis zum Referendum und der gleichzeitig stattfindenden Wahl zur Verfassunggebenden Versammlung am 2. Juni 1946, bei der die Mehrheit der Wahlberechtigten für die Republik als zukünftiger Staatsform stimmten. 

Nach der Absetzung des letzten italienischen Königs Umberto II. und dem Ende der Monarchie am 18. Juni 1946 bestand das Kriegsministerium noch bis Februar 1947 und wurde dann erst unter dem Kabinett De Gasperi III in Verteidigungsministerium umbenannt.

Die Liste beginnt mit der VIII. Legislaturperiode. Die vorherigen Legislaturperioden fallen unter das Königreich Sardinien unter dem das Parlament gemäß dem Albertinischen Statut vom 4. März 1848 instituiert wurde und 1861 einschließlich Wahlgesetz nahtlos vom neugegründeten Königreich Italien übernommen wurde.

Liste der Kriegsminister des Königreichs Italien von 1861 bis 1946

Siehe auch 
 Liste der Verteidigungsminister Italiens
 Verteidigungsministerium (Italien)

!
Italien